„Glauco” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina. Pochodzi od mitologicznego syna Posejdona i jednej z najad – Glaukosa:
 „Glauco” – okręt podwodny typu Glauco z początku XX wieku
 „Glauco” – okręt podwodny typu Glauco z okresu międzywojennego i II wojny światowej, pierwotnie zamówiony przez Portugalię jako „Delfim”

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy włoskich okrętów